Огюст Карайон (; 31 марта 1813, Сомюр — 15 мая 1874, Пуатье) — французский , иезуит.

Главные его труды — исследования по истории иезуитского ордена: «Неизданные документы, связанные с Орденом Иисуса» (; Пуатье, 1863—1875, 18 томов), «Историческая библиография Ордена Иисуса» (; Париж, 1864), «Первая миссия иезуитов в Канаде» (; Париж, 1864), «Изгнание иезуитов из Луизианы» (; 1865), «Исторические замечания о парламенте и иезуитах в XVIII веке» (; 1867) и др.

Ссылки 
 

Иезуиты Франции